Arsen Hajdari – calciatore albanese
 Gëzim Hajdari – poeta e traduttore albanese naturalizzato italiano
 Musa Hajdari – mezzofondista kosovaro